Eine Einschienenhochbahn ist ein motorbetriebenes Fahrgeschäft, was in aller Regel in Freizeitparks zu finden ist. Die meistens aus mehreren Einzelgondeln bestehenden Züge fahren hierbei auf einer einzelnen, auf Stelzen stehenden Schiene, an der entsprechende Stromschienen für die Schleifkontakte montiert sind.

Eine Einschienenhochbahn gab es unter der Bezeichnung Panoramabahn auf der IGA 1993 in Stuttgart.

Fahrgeschäftstyp